Reparto (o in alcune associazioni riparto) – unità dello scautismo che raggruppa ragazzi dagli 11 ai 16 anni, divisi in pattuglie (o squadriglie);
Reparto – suddivisione di una squadra di calcio (difesa, centrocampo e attacco);
Reparto – nelle forze armate, qualsiasi unità di truppa, costitutiva di un’altra unità di ordine superiore;
Reparto – suddivisone specialistica di un ospedale.